Sklenář může být:

 sklenář – řemeslník zabývající se zasklíváním

příjmení osob

 František Sklenář (1889–1970) – inženýr železničních staveb
 Jakub Sklenář (* 1988) – český hokejista
 Jan Sklenář (* 1978) – český herec
 Josef Sklenář (1908–??) – český a československý politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Karel Sklenář (* 1938) – český archeolog
 Marie Sklenářová (1914–??) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ
 Michal Sklenář – český travní lyžař
 Miroslav Sklenář (* 1970) – český úředník a manažer
 Otilie Sklenářová-Malá (1844–1912) – česká herečka
 Zdeněk Sklenář (1910–1986) – český výtvarník
 Zdeněk Sklenář (* 1961) – český galerista, synovec výtvarníka Zdeňka Sklenáře
 Zuzana Sklenářová – česká archeoložka

Externí odkazy